Ви́ктор Заха́ров:
 Захаров, Виктор Борисович (род. 1967) — советский и российский хоккеист с мячом.
 
 Захаров, Виктор Павлович (род. 1948) — прокурор Приднестровской Молдавской Республики.
 Захаров, Виктор Сергеевич (род. 1994) — украинский хоккеист.
 Захаров, Виктор Филиппович (1943—2021) — советский и российский тренер по классической борьбе.